Ли́нди Гри́нвуд (, род. ) — канадская телевизионная актриса. Гринвуд наиболее известна благодаря своей роли Сони в сериале The CW «Никита» и Дженни Миллс в сериале Fox «Сонная лощина».

Гринвуд родилась в Торонто и закончила Торонтский университет в 2006 году. В начале карьеры она появилась в канадских сериалах «Копы-новобранцы» и «Горячая точка». В 2011 году она начала играть второстепенную роль в сериале «Никита», а после его закрытия получила второстепенную роль сестры главной героини в сериале «Сонная лощина». В 2014 году Гринвуд была повышена до регулярного состава начиная со второго сезона.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Торонтского университета
Киноактрисы Канады